Roland Garros in 1984 bij de vrouwen werd voor de 77e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi door in de finale haar landgenote Chris Evert-Lloyd met 6-3 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1984